Maria Beatrix van Savoye (1792-1840), prinses van Savoye en Sardinië
Maria Beatrix van Savoye (1943), een Italiaanse prinses uit het Huis Savoye